Apo peut signifier :
 Mont Apo, un sommet situé aux Philippines ;
 Abdullah Öcalan, un leader kurde, fondateur du PKK.

APO est un sigle qui peut faire référence à :
 applications pédagogiques de l'ordinateur ;
 Außerparlamentarische Opposition, un type d'opposition extra-parlementaire en Allemagne ;
 Organisation de la presse africaine ;
 alphabet phonétique ouralien.

APO est un code qui peut faire référence à :
  ;
 .